These Days — бокс-сет американского кантри-певца Винса Гилла, изданный 17 октября 2006 года, состоит из 4 дисков и включает 43 песни.
These Days получил премию «Грэмми» 2008 года в категории Лучший кантри-альбом года, а также был номинирован в престижной категории Альбом года. These Days занял 10-е место в списке «10 Лучших альбомов столетия» журнала People Magazine («Top 10 Best Albums of the Century (So Far)»).

О бокс-сете 
В записи These Days принимали участие многие звёзды: Шерил Кроу, Бонни Райт, Дайана Кролл, Родни Кроуэлл, , , , Элисон Краусс, Эммилу Харрис, , Ли Энн Вумэк, Дженни Гилл (), Эми Грант, Лиэнн Раймс, Гретхен Уилсон, Гай Кларк, Триша Йервуд, , Майкл Макдональд, гитарист  и многие сессионные музыканты.
Альбом дебютировал в Billboard 200 (США) на 17-м месте с тиражом 42 000 копий в первую неделю релиза. Три сингла с этого альбомы были изданы, включая два дуэта. Первый сингл, «The Reason Why» (при участии Элисон Краусс), достиг № 28 в Hot Country Songs; следующий сингл, «What You Give Away» (при участии Шерил Кроу), был № 43. Третий сингл, «How Lonely Looks», в чарт не попал. Сам альбом выше семнадцатого места уже не поднялся.

Список композиций

Workin' on a Big Chill 
«The Rockin' Record»

 «Workin’ on a Big Chill»
 «Love’s Standin’»
 «Cowboy Up» (при участии Гретхен Уилсон)
 «Sweet Thing»
 «Bet It All on You»
 «Nothin’ for a Broken Heart» (дуэт с Родни Кроуэллом)
 «Son of a Ramblin’ Man» (при участии )
 «Smilin’ Song» (при участии Майкла Макдональда)
 «The Rhythm of the Pourin’ Rain» (при участии )
 «Nothin’ Left to Say»

The Reason Why 
«The Groovy Record»

 «What You Don’t Say» (вместе с Лиэнн Раймс)
 «The Reason Why» (вместе с Элисон Краусс)
 «The Rock of Your Love» (вместе с Бонни Райт)
 «What You Give Away» (вместе с Шерил Кроу)
 «Faint of Heart» (вместе с Дайана Кролл)
 «Time to Carry On» (вместе с Дженни Гилл)
 «No Easy Way»
 «This Memory of You» (вместе с Триша Йервуд)
 «How Lonely Looks»
 «Tell Me One More Time About Jesus» (вместе с Эми Грант)
 «Everything and Nothing» (вместе с )
 «Which Way Will You Go»
 «These Days»

Some Things Never Get Old 
«The Country and Western Record»

 «This New Heartache»
 «The Only Love»
 «Out of My Mind» (при участии )
 «The Sight of Me Without You»
 «I Can’t Let Go» (при участии Элисон Краусс & )
 «Don’t Pretend with Me»
 «Some Things Never Get Old» (при участии Эммилу Харрис)
 «Sweet Little Corrina» (при участии )
 «If I Can Make Mississippi» (при участии Ли Энн Вумэк)
 «Take This Country Back» (дуэт с )

Little Brother 
«The Acoustic Record»

 «All Prayed Up»
 «Cold Gray Light of Gone» (при участии The Del McCoury Band)
 «A River Like You» (при участии Дженни Гилл)
 «Ace Up Your Pretty Sleeve»
 «Molly Brown»
 «Girl» (приглашённый вокалист )
 «Give Me the Highway» (при участии The Del McCoury Band)
 «Sweet Augusta Darlin’»
 «Little Brother»
 «Almost Home» (дуэт с Гай Кларк)

Чарты

Примечания

Ссылки 
 
 UK release information and artwork
 

Кантри-альбомы
Премия «Грэмми» за лучший кантри-альбом
Альбомы MCA Records
Альбомы Винса Гилла
Бокс-сеты